Pétard, petit artifice bruyant à détonation (loisirs ou signalisation sonore) ;
 pétard, dispositif explosif brisant (mines et génie) ;
 pétard, un terme d'argot pour désigner une cigarette de cannabis (voir joint) ;
 pétard, un terme d'argot pour désigner un revolver ;
 pétard, un terme d'argot pour désigner les fesses ;
 avoir les cheveux en pétard ou une coupe de cheveux en pétard : avoir une coupe de cheveux désordonnée, volontairement ou non ;
 un pétard mouillé pour désigner quelque chose qui a raté son but ;
 être en pétard : être en colère;
 méchant pétard, argot québécois : bombe sexuelle;
 les patronymes Pétard sont un diminutif du prénom Agapet ;
 Paul Pétard, un botaniste français ;
 Les Frères Pétard, film français de 1986 réalisé par Hervé Palud ;
 Quel pétard ! (The Big Noise), film du duo comique Laurel et Hardy ;
 Méchant pétard, chanson de Plastic Bertrand
 Le Scroutt à pétard est un animal magique de la saga Harry Potter.
 Pétard est le nom du canard dans la BD "Achille Talon".
 Le Pétard est un journal satirique français, dirigé par Alfred Le Petit et paru entre 1877 et 1888 ;